Die Mexikanische Formel-3-Meisterschaft war eine Rennserie für Formel-3-Monoposti in Mexiko von 1990 bis 2002.

Meister

Quelle 
 Mexican Formula 3 Championship

Formel-3-Rennserie
Formel 3